Udon — tipo de macarrão japonês
 Udon (Naruto) — personagem de anime/mangá
 Udon Thani (província) — província da Tailândia
 UDON — editora  canadense de histórias em quadrinhos

Desambiguações de topônimos